Ікарониктеріс (Icaronycteris) — викопний вид рукокрилих ссавців монотипової родини Icaronycteridae. Назва роду перекладається як «кажан Ікара». Icaronycteris index мешкав у ранньому еоцені (53 млн років тому) на території Північної Америки. Скам'янілі рештки були знайдені у формації Грін Рівер у штаті Вайомінг, США. Icaronycteris menui описаний по рештках з території Франції.

Опис 
Розмах крил — близько 30 см, вага оцінюється приблизно у 10-16 г. Ікарониктеріс, цілком можливо, ще не був здатний до ехолокації і здобич ловив, швидше за все, бігаючи по стовбурах дерев.

Філогенія 
Кладограма Nancy B. Simmons & Tenley Conway, 1997:

Примітки 

Викопні ссавці
Рукокрилі
Ссавці еоцену
Роди ссавців